Chambry ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Chambry (Aisne)
 Chambry (Seine-et-Marne)